The Innocents, puede referirse a:

 The Innocents (1917), novela de  Sinclair Lewis; 
 The Innocents (1961), película de Jack Clayton; 
 The Innocents (1970-1980), grupo musical punk; 
 The Innocents (2000), grupo musical australiano; 
 The Innocents (1988), álbum de Erasure;
 Innocents (2013), álbum de Moby;
 The Innocents (2018), serie de televisión de Netflix.
The Innocents (2021), película noruega.